Lubao kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Lubao, ort och kommun, Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Kongo-Kinshasa 

 Lubao (territorium), 
 Lubao (ort), Lomami,